Арифмоманти́я, или числогадание, также арифманти́я, арифмантика ( от  — число и  — гадание), — гадание по числам, связанное с нумерологией.

Для арифмомантии используются также слова и имена, которые переводятся в числа известным в разных языках методом: абджадия в арабском языке, акшара-санкхья в деванагари, гематрия в иврите, изопсефия в языках с греческим и кириллическим письмом.

Метод Агриппы 
Стандарт преобразования слов, написанных латинским алфавитом, применяемый сторонниками Ордена Золотой Зари. Создание этого стандарта возводят к средневековому оккультисту Генриху Корнелиусу.

Изопсефия 
Метод изопсефии применим для имён, имеющих написание греческими буквами.

 Александр (Ἀλέξανδρος) — 521.
 Алексей (Ἀλέξιος) — 376.
 Амвросий (Ἀμβρόσιος) — 693.
 Анастасия (Ἀναστασία) — 764.
 Андрей (Ἀνδρέας) — 361.
 Антиох (Ἀντίοχος) — 1301.
 Афанасий (Ἀθανάσιος) — 542.
 Варвара (Βαρβάρα) — 207.
 Василий (Βασίλειος) — 528.
 Виссарион (Βησσαρίων) — 1371.
 Геннадий (Γεννάδιος) — 393.
 Георгий (Γεώργιος) — 1191.
 Геракл (Ἡρακλῆς) — 367.
 Герасим (Γεράσιμος) — 729.
 Геродот (Ἡρόδοτος) — 822.
 Гомер (Ὅμηρος) — 488.
 Григорий (Γρηγόριος) — 564.
 Деметра (Δημήτηρ) — 468.
 Дмитрий (Δημήτριος) — 540.
 Евгений (Εὐγενής) — 671.
 Евдокия (Εὐδοκία) — 510.
 Евстафий (Εὐστάθιος) — 1195.
 Екатерина (Αἰκατερίνη) — 505.
 Елена (Ἑλένη) — 98.
 Ирина (Εἰρήνη) — 171.
 Кирилл (Κύριλλος) — 860.
 Клеопатра (Κλεοπάτρα) — 607.
 Ксения (Ξένια) — 107.
 Леонид (Λεωνίδας) — 110.
 Лука (Λουκᾶς) — 721.
 Макар (Μακάριος) — 442.
 Маргарита (Μαργαρίτης) — 763.
 Митрофан (Μητροφάνης) — 1277.
 Нестор (Νέστωρ) — 1455.
 Никита (Νικήτας) — 589.
 Никифор (Νικηφόρος) — 1028.
 Никодим (Νικόδημος) — 472.
 Николай (Νικόλαος) — 451.
 Паисий (Παΐσιος) — 571.
 Пётр (Πέτρος) — 755.
 Пимен (Ποιμήν) — 258.
 Порфирий (Πορφύριος) — 1530.
 Прасковья (Παρασκευή) —815.
 София (Σoφíα) — 781.
 Софрон (Σώφρων) — 1450.
 Степан (Στέφανος) — 1326.
 Таисия (Θαΐς) — 220.
 Татьяна (Τατιανή) — 670.
 Теофил (Θεοφιλής) — 832.
 Тимофей (Τιμόθεος) — 704.
 Тихон (Τύχων) — 2150.
 Трифон (Τρύφων) — 2150.
 Трофим (Τρόφιμος) — 1290.
 Фаина (Φαεινή) — 574.
 Феофан (Θεοφανής) — 843.
 Филарет (Φιλάρετος) — 1216.
 Филипп (Φίλιππος) — 980.
 Фёдор (Θεόδωρος) — 1258.
 Фока (Φωκάς) — 1521.
 Христофор (Χριστόφορος) — 2220.
 Эвридика (Εὐρυδίκη) — 947.

См. также 
 Церковнославянская изопсефия

Примечания

Литература 
 
 

Гадания
Нумерология